Con Gingerbread Man (omino di pan di zenzero in lingua inglese) si può fare riferimento a:

 L'omino di pan di zenzero (The Gingerbread Man) – fiaba tradizionale britannica
 The Gingerbread Man – musical del 1976 scritto da David Wood
 Gingerbread Man – album dei Residents del 1994
 Conflitto d'interessi (The Gingerbread Man) – film diretto da Robert Altman del 1998
 Gingerbread Man – singolo di Melanie Martinez del 2015